Анатолий Витальевич Николаев (27 января 1940 — 23 октября 2021) — советский и российский учёный, специалист в области топографической анатомии, член-корреспондент РАМН (2007), член-корреспондент РАН (2014).

Биография 

Родился 27 января 1940 года.

В 1963 году - окончил 1 Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова, затем учился там же в аспирантуре.

С 1973 по 1983 годы - работал в ЦНИЛе в должности заведующего.

С 1983 года до конца жизни работал на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии Сеченовского университета.

В 2007 году избран членом-корреспондентом РАМН.

В 2014 году стал членом-корреспондентом РАН (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

Скончался в Москве 23 октября 2021 года. Похоронен на Преображенском кладбище (участок 17).

Научная деятельность 

Специалист в области топографической анатомии.

Основные направления научных исследований — коллагенопластика, изучение репаративных процессов при ранениях, топография позвоночника, фасциально-связочного аппарата малого таза, топография сосудов, топографо-анатомическое обоснование новых оперативных доступов в том числе видеоторакоскопических.

Автор 311 работ, одного открытия и 28 изобретений.

Под его руководством защищено три докторские и 28 кандидатских диссертации, написано семь методических разработок для студентов и преподавателей.

Награды 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2008)
 Почётный знак «Изобретатель СССР»
 Медаль «За заслуги перед Первым Московским государственным медицинским университетом имени И. М. Сеченова»
 Заслуженный профессор ММА имени И. М. Сеченова
 Почётный заведующий кафедрой Первого МГМУ имени И. М. Сеченова

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники 1-го МГМУ
Преподаватели 1-го МГМУ
Заслуженные профессора Сеченовского университета
Похороненные на Преображенском кладбище